ОАО Кондитерская фабрика «Пермская» — российское предприятие по производству кондитерских изделий. Расположено в городе Перми.

История 
В июне 1892 г. купец второй гильдии Судоплатов Владимир Васильевич основал в Перми первую на Урале кондитерскую мастерскую «Конфектория Судоплатова». Она размещалась в 2-этажном доме на Торговой улице. В мастерской работало 5 человек.

 1902 год
В мастерской было установлено современное паровое оборудование. Купец торговал «конфектами» по всей России, имел свои торговые ряды на Нижегородской и Ирбитской ярмарках, получал на выставках золотые и серебряные медали.

1908 год

В. В. Судоплатов построил фабрику «Кама», выпускавшей пряники, баранки, карамельные конфеты, монпансье, ирис.

1909 год
Судоплатов В. В. проходил стажировку в Швейцарии на кондитерской фабрику и заключил договор на поставку необходимого оборудования. По возвращении в Пермь он стал исключительным представителем фабрики «Швейцарія» на Урале и в Сибири. Затем он открыл собственное производство шоколадных конфет — он стал третьим производителем шоколада в России после промышленников-кондитеров братьев Абрикосовых и фон Эйнема.

1923 год
В 1923 году новая советская власть закрыла фабрику Судоплатова, а промышленное оборудование распределило между производителями-кустарями. В здании фабрики начал работать хмельной завод. Кондитерские изделия привозились в Пермь из Москвы, Ленинграда, Харькова.

1929 год
Областной исполнительный комитет города Пермь принимает решение о восстановлении кондитерской промышленности. В пятилетнем плане Пермпищетреста значилось: «Свёртывать производство пива и развивать кондитерское производство, для чего выделить для ремонта оборудования кондитерской фабрики 75 тысяч рублей». Фабрика получила новое название «Красный Урал», основная продукция — печенье, пряники и карамель.

1941-1945 годы
В годы Великой Отечественной войны фабрика продолжила работу, включив в ассортимент сухари для фронта и рабочих военных заводов, эвакуированных в Пермь.

1950-е годы
В конце 1940-х годов старые корпуса Судоплатовской фабрики начали перестраивать. В новых цехах было установлено оборудование по переработке какао-бобов. Фабрика возвращается к производству шоколада и шоколадных конфет. Ассортимент продукции стал включать печенье, вафли, зефир, мармелад, карамель, шоколадные конфеты и шоколад.

1959 год
16 июля 1959 года постановлением Совета народного хозяйства образовано предприятие «Пермская кондитерская фабрика».

1960 год
В 1960-е годы шло развитие производства, расширение ассортимента, повышение качеством продукции. В начале 1970-х годов фабрика выпускала более 200 наименований кондитерских изделий и стала одной из трёх основных достопримечательностей Перми, наряду с театром оперы и балета и производственным объединением «Пермские моторы».

1992 год
После перестройки фабрика получает название ОАО «Кондитерская фабрика „Пермская“».

2006 год
Началось возведение нового здания фабрики в Мотовилихе недалеко от площади Восстания.

2008 год
Фабрика переехала в новый производственно-административный корпус, было установлено новое оборудование. Выпускаемая продукция: шоколадные конфеты, вафли, зефир, мармелад.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ОАО Кондитерская фабрика «Пермская»

Предприятия, основанные в 1892 году
Кондитерские предприятия России
Предприятия Перми
Предприятия кондитерской промышленности СССР